Калла:
 Калла, или Белокрыльник () — род растений семейства Ароидные.
Ранее этот род понимался гораздо более широко, чем сейчас, в связи с этим «каллами», особенно в садоводстве и коммерции, называют многие декоративные виды ароидных, выращиваемые на срезку и как горшечные культуры. В первую очередь это название применяют к растениям из южноафриканского рода  — особенно к   и  .

Фамилия 
 Калла, Давиде (род. 1984) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Базель».
 Калла, Раймон (род. 1975) — камерунский футболист.
 Калла, Шарлотт (род. 1987) — шведская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка.
 Калла, Юсуф (род. 1942) — индонезийский государственный деятель, вице-президент Индонезии в 2004—2009 годах и с 2014 года.

Другое 
 «Калла» — малый, неканонический трактат Талмуда с религиозными предписаниями и правилами для новобрачных.

См. также 
 Кала

Примечания